Чубарья́н — армянская фамилия.
 
 Чубарьян, Оган Степанович (1908—1976) — советский библиотековед, заслуженный работник культуры РСФСР (1968), и. о. директора ГБ им. В. И. Ленина (1969—1972).